Evgenija Rodina e Arina Rodionova hanno battuto in finale Julia Cohen e Urszula Radwańska 2-6, 6-3, 6-1.

Teste di serie

 Julia Cohen /  Urszula Radwańska (finale)
 Sharon Fichman /  Kateřina Vaňková (quarti di finale)
 Nikola Hofmanová /  Reka Zsilinszka (primo turno)
 Alizé Cornet /  Tamira Paszek (secondo turno)

 K Antoniychuk /  Aleksandra Panova (secondo turno)
 Klaudia Boczova /  Kristína Kučová (semifinali)
 Ksenija Lykina /  Ksenija Milevskaja (quarti di finale)
 Madison Brengle /  Kimberly Couts (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Australian Open 2007